Siewski pułk piechoty – Utworzony w roku 1763, rozwiązany w 1918. W czasie I Wojny Światowej wchodził w skład IX dywizji piechoty Imperium Rosyjskiego.

Pułk zasłynął w polskiej historiografii uczestnictwem w ataku na Warszawę w dniu 6 września 1831 r. i szturmie na Redutę Ordona.

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 – 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.
 

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego